Friedental ist ein deutscher Ortsname:

 Friedental (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

 Friedental, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Suchodoły (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedental, bis 1871 Suszek, 1871 bis 1942 Friedenthal, Kreis Konitz, Westpreußen, seit 1945: Suszek, Ort im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Friedental, Kolonie Krimdeutscher auf der Halbinsel Krim, jetzt Kurortne (Bilohirsk)

Siehe auch:
 Friedenthal